hundred – historyczna jednostka administracyjna w Anglii
 Hundred – miejscowość w USA, w stanie Wirginia Zachodnia